Ledolam je ve svém původním významu konstrukce, která chrání stavbu před poškozením při ledochodu (pohybu ledových ker)

přeneseně
 Ledolam, též ledolamka – psychosociální skupinová hra, která má prolomit ledy, tj. zbavit účastníky hry ostychu

literatura
 Ledolam – básnická sbírka Petra Halmaye (1958)